Міжря́дний обробі́ток ґру́нту - обробіток ґрунту між рядами (в міжряддях) просапних культур; агротехнічнічний захід догляду за посівами під час їх вегетації. Спрямований на знищення бур'янів і ґрунтової корки, розпушування верхніх шарів ґрунту для зменшення витрати з нього вологи, посилення газообміну між ґрунтом і атмосферою, прискорення біологічних процесів і збільшення в ґрунті доступних для рослин поживних речовин. До міжрядного обробітку ґрунту належить також підгортання рослин та букетування посівів. При необхідності під час міжрядного обробітку ґрунту проводять підживлення рослин. Для міжрядного обробітку ґрунту використовують культиватори.

Див. також

Посилання 
Міжрядний обробіток ґрунту

Агрономія